Гурген:

 Гурген II Великий — князь верхнего Тао с титулом эриставт-эристави («князь-князей») и магистра (918-941).
 Гурген Магистрос — царь Иберии и правитель Тао-Кларджети из династии Багратионов (994-1008).
 Кюрике II — третий царь Ташир-Дзорагетского царства (царство Лори) (1048—1089) из династии Кюрикидов.